Лупа́нов — русская фамилия.

 Лупанов, Александр Владимирович (1951—2006) — советский футболист, защитник.
 Лупанов, Олег Борисович (1932—2006) — российский математик, академик РАН, декан механико-математического факультета МГУ (1980—2006), главный научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша (1993—2006).

Лупанова 
 Лупанова, Ирина Петровна (1921—2003) — учёный-фольклорист, заслуженный деятель науки Карельской АССР (1966).

См. также 
 Теорема Шеннона — Лупанова — теорема об определении максимального числа элементов, необходимых для реализации автомата в заданном автоматном базисе.